Het Stevensplein is een in 2012 gereedgekomen plein in het dorp Belfeld, dat tegenwoordig een stadsdeel is van de Nederlandse gemeente Venlo.

De naam is tot stand gekomen na beraadslaging van zowel de plaatselijke heemkundevereniging als de dorpskrant. De naam van het plein werd volgens de dorpsraad en de plaatselijke heemkundevereniging zonder overleg door de gemeente gekozen. De dorpsraad, die niet bij de beraadslaging betrokken werd, had na een opiniepeiling onder de inwoners de naam Sjoesterplein willen adviseren. Beiden werden echter niet betrokken bij de beraadslaging.

Aanvankelijk zou het plein "Hamarplein" gaan heten, naar het gemeenschapshuis de Hamar dat aan het plein ligt. In 2011 werd de oude Hamar afgebroken en maakte het plaats voor een nieuw gemeenschapshuis. Hierin komen dezelfde functies terug als die er tevoren in hebben gezeten, zoals activiteitenzalen, een bibliotheek en horeca, met uitbreiding van een sporthal en een gezondheidscentrum. Het nieuwe gebouw heeft een halvemaanvorm, waardoor een plein ontstaat. Het nieuwe gebouw, en tegelijkertijd het plein, werd eind 2012 opgeleverd.

Plein in Venlo